Roaring River fait référence à :

Canada 
 , un affluent de la , dans les provinces de Manitoba et Saskatchewan.

États-Unis 
 , une rivière de Californie.
 , une rivière en Caroline du Nord.
 , une rivière du Colorado.
 , une rivière du Missouri.
 Roaring River Township, un township du comté de Barry dans le Missouri.
 , une rivière, affluent de la rivière  Clackamas, en Oregon.
 , une rivière, affluent de la rivière  , en Oregon.
 , une rivière, affluent de la rivière  , en Oregon.
 , une rivière du Tennessee.

Jamaïque 
 , une rivière.
 , un parc situé près de .

Voir aussi 
 Roaring Fork River, une rivière du Colorado, aux États-Unis.